Piet Slager sr. (1841-1912), kunstschilder
 Piet Slager jr. (1871-1938), kunstschilder